Pharo steht für

 ein Glücksspiel mit französischen Karten, siehe Pharo
 eine Variante der Programmiersprache Smalltalk, siehe Pharo (Programmiersprache)
 den Künstlernamen des Showhypnotiseurs Martin Bolze

Pharo ist der Familienname folgender Personen:

 Ingvild Pharo (* 1947), norwegische Kunsthistorikerin und Autorin
 Miriam Pharo (* 1966), französischstämmige Science-Fiction-Autorin

Siehe auch:
 Le Pharo, ein Stadtviertel von Marseille
 Palais du Pharo, ein Palais in Le Pharo
 Faro (Begriffsklärung)